Josef Allram ist der Name folgender Personen:

* Josef Allram (Schauspieler) (1778–1835), deutscher Schauspieler
 Josef Allram (Heimatdichter) (1860–1941), österreichischer Heimatdichter und Lehrer